Panga hace referencia a varios artículos:

Animales
 Pterogymnus laniarius, pez conocido vulgarmente en Sudáfrica como panga;
 Pangasius hypophthalmus ((2) wikidata) conocido vulgarmente en España, Holanda y Polonia  como panga.
 cfr.: Pangasianodon hypophthalmus (30) wikidata, se ha sugerido fusionar ambos artículos.

Lugares
 Panga (Saaremaa), en Estonia 
 La Panga, nombre tradicional y original de una localidad del municipio de Mexicali, Baja California, México 
 Panga Kabonde, en Sierra Leona 
 Panga Krim, en Sierra Leona.

Además
 Panga (embarcación), común en América Central, este de África y sur de Asia.